Molekulska formula -{C2H3Cl3}- se može odnositi na:

 1,1,1-Trihloroetan
 1,1,2-Trihloroetan